Гажан (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Гажан (Гар) — коммуна во Франции, департамент Гар.